Kangshung ist die Bezeichnung für:

 die Ostwand des Mount Everest, siehe Kangshung-Wand
 den Gletscher an der Ostseite des Mount Everest, siehe Kangshung-Gletscher
 ein Tal, siehe Kangshung-Tal
 einen Fluss, siehe Kangshung (Fluss)